Epeda peut désigner :
 Épéda, une entreprise française :
 Epeda I, un village du Cameroun dans la Région du Centre au Cameroun et la commune de Nsem ;
 Epeda II, un village du Cameroun dans la Région du Centre au Cameroun et la commune de Nsem.